Ararypê Ferreira Silva (Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1940) é um acordeonista, pianista, organista, compositor e arranjador brasileiro.

Discografia 
 Música não tem pátria
 Parada Rio-São Paulo
 Aqui tem vaga
 O atual
 É pra derreter
 Onda de nós

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Acordeonistas do estado do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Organistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro